Samuel Jackson (1794-1869) – pittore inglese
 Samuel Cram Jackson (1802-1878) – bibliotecario statunitense
 Samuel Jackson (1831–1913) – avvocato neozelandese
 Samuel Jacob Jackson (1848-1942) – politico canadese
 Samuel Jackson (1895-1941) – crickettista inglese
 Samuel D. Jackson (1895-1951) – politico statunitense
 Samuel L. Jackson (1948) – attore e produttore cinematografico statunitense